Декав, Люсьен (Lucien Descaves; 1861—1949) — французский журналист и писатель, один из основателей Гонкуровской академии.
 Декав, Люсетт (1906—1993) — французская пианистка и музыкальный педагог.